Арени

 Арени — село в Вайоцдзорской области Армении.
 Арени — сорт красного винограда, выращиваемый в Армении.
 Арени — красное вино, производимое из винограда сорта Арени.
 Арени — комплекс пещер, находящихся близ села Арени.
 Арени — древняя винодельня.